Дело́нг (, ) — английская фамилия.

Известные носители 
 Делонг, Алана (род. 1948) — канадский политик, действующий депутат Законодательного собрания Альберты, представляющий избирательный округ Калгари-Боу и Прогрессивно-консервативную ассоциацию.
 Делонг, Джордж Вашингтон (1844—1881) — американский мореплаватель и полярный исследователь.
 Делонг, Мэлон (род. 1948) — американский учёный-невролог.
 Делонг, Павел (род. 1970) — польский и российский актёр театра и кино.
 Делонг, Роберт (род. 1986) — американский электронный музыкант.
 Делонг, Том (род. 1975) — американский музыкант, автор песен и продюсер.